Tanzania
Kituntu – circoscrizione della regione del Kagera
Kituntu – circoscrizione della regione di Singida